Дженаро Иван Гатузо (, прякор Рино) е италиански треньор и бивш футболист. Роден е на 9 януари 1978 г. в град Кориляно Калабро, Италия. Гатузо е играл основно като опорен халф, станал популярен със своята борбеност, агресивност и издръжливост на терена. Спечелил е всички турнири на клубно ниво с Милан, най-значимите от които са двете победи в Шампионската лига през 2003 г. и 2007 г. Гатузо става световен шампион с Италия през 2006 г. и е избран в идеалния отбор на мондиала.

През февруари 2013 г. Дженаро става играещ мениджър на швейцарския Сион, като след края на сезона прекратява кариерата си като футболист и треньор в Сион. През есента на същата година ръководи и италианския Палермо.

Кариера 
Гатузо започа професионалната си кариера през 1996 г. в Перуджа. През сезон 1997 - 1998 е привлчен от шотландския Глазгоу Рейнджърс. Там Дик Адвокаат го използва като десен защитник. През октомври 1998 г. преминава в новака в Серия А Салернитана.

През 1999 г. Гатузо е купен от Милан за 8 милиона евро и бързо се утвърждава като титуляр. През 2000 г. дебютира за Италия. На 15 ноември вкарва единственото си попадение за скуадра адзура срещу Англия. Въпреки огромната конкуренция в Милан след привличането на Руи Коща и Андреа Пирло през 2001 г. и Кларънс Сеедорф и Ривалдо през 2002 г. Гатузо успява да запази титулярното си място. Той играе като опорен полузащитник под ръководството на Карло Анчелоти и внася стабилност в отбранителните действия на Милан.

През 2003 г. Дженаро печели Шампионската лига, Купата на Италия и Суперкупата на Европа с Милан, а на следващия сезон и титлата в Серия А и Суперкупата на Италия.

На 26 септември 2006 г. Гатузо изиграва своят мач номер 300 за Милан. Същата година става и световен шампион с Италия, като попада и в идеалния отбор на Световното първенство.

Гатузо печели за втори път Шампионската лига през 2007 г. Пропуска по-голямата част от сезон 2008 - 2009 поради контузия. През сезон 2009 - 2010 е оставян често резерва, за сметка на Матьо Фламини.

Участва на Мондиал 2010, където Италия отпада в групата. След края на първенството се отказва от националния отбор.

През 2011 г. Дженаро става за втори път шампион на Италия с Милан.

В първия кръг на сезон 2011 - 2012 в мач срещу Лацио Гатузо е изваден от игра още през първото полувреме. Впоследствие му е открит проблем с очите и не играе близо 7 месеца. Футболистът дори обмисля да се откаже от футбола

Рино се връща в игра чак през март 2012 г.. През целия сезон той записва едва 7 мача. На 11 май 2012 г. решава да не удължи договорът си с Милан и след края на сезона подписва с швейцарския Сион.

Статистика

Клубна кариера 

1Европейските турнири включват Шампионска лига и Купа на УЕФА
2Други турнири включват Суперкупа на Италия, Суперкупа на Европа, Междуконтинентална купа и Световно клубно първенство

Национален отбор

Успехи

Милан 
  Шампионска лига – 2 (2003, 2007)

  Суперкупа на Европа – 2 (2003, 2007)

 Световно клубно първенство – 1 (2007)

  Серия А – 2 (2004, 2011)

  Купа на Италия – 1 (2003)

  Суперкупа на Италия – 2 (2004, 2011)

Национален отбор 
  Световно първенство – 1 (2006)

 Европейско първенство за младежи – 1 (2000)

Индивидуални 
 Идеален отбор на Световното първенство – 1 (2006)

Ордени 
  Носител на Орден за заслуги към Италианската Република четвърта степен (офицер): 2006
  Носител на Орден за заслуги към Италианската Република пета степен (рицар): 2000

Източници 

Италиански футболисти
Италиански треньори по футбол
Футболисти на ФК Рейнджърс
Футболисти на Милан
Треньори на Милан